Dysallomima coarctella é uma espécie de insetos lepidópteros, mais especificamente de traças, pertencente à família Autostichidae.

A autoridade científica da espécie é Hans Rebel, tendo sido descrita no ano de 1896.

Trata-se de uma espécie presente no território português.

Referências

Ligações externas 
 Dysallomima coarctella - Biodiversity Heritage Library - Bibliografia
 Dysallomima coarctella - NCBI Taxonomy Database
 Dysallomima coarctella - Global Biodiversity Information Facility
 Dysallomima coarctella - Encyclopedia of Life

Lepidópteros de Portugal
coarctella
Animais descritos em 1896